Torchon steht für

 eine Klöppeltechnik, siehe Klöppeln#Torchon-Spitze
 Torchon (Malwerkzeug), ein Werkzeug für die Pastellmalerei
 eine Variante von Aquarellpapier
 als au torchon eine Technik zum Garen von Speisen in einem Tuch